Coda di cavallo – un'acconciatura
 Coda di cavallo – nome comune della pianta erbacea Equisetum arvense

Altro
 Coda di cavallo acquatica – nome comune della pianta acquatica Hippuris vulgaris